El término Saïdia puede hacer referencia a:

 La localidad del norte de Marruecos de Saidía
 El distrito valenciano de La Zaidía.